Cuscatlán puede referirse a:

 Cuscatlán, departamento de El Salvador.
 Antiguo Cuscatlán, municipio del departamento salvadoreño de La Libertad.
 Nuevo Cuscatlán, municipio del departamento salvadoreño de La Libertad
 Señorío de Cuscatlán, una nación náhua del período posclásico de El Salvador.
 Estadio Cuscatlán, campo deportivo de la ciudad de San Salvador, El Salvador.
 Parque Cuscatlán, parque de la ciudad de San Salvador, El Salvador.